Esistono più comuni francesi con questo nome

Orsans – Aude
Orsans – Doubs